

Лежани (Ленжани) — село в гміні Мейсце-П'ястове Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ленжани — село в гміні Решель Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства